Ta-ch’en Tao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taizhou Liedao, öar, Zhejiang, 
 Shangdachen Dao, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar